Norbury steht für:

 Norbury, ein Stadtteil von London

Norbury ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Norbury (* 1986), englischer Snookerspieler
 Henry Norbury, englischer Ritter
 Steve Norbury († 2008), britischer Seitenwagenrennfahrer